A vád tanúja, eredeti címe Witness for the Prosecution, (1925), Agathe Christie novellája
A vád tanúja és más történetek (1948), Agathe Christie novelláskötete
A vád tanúja (1953), eredeti címe Witness for the Prosecution,  Agathe Christie színdarabja saját novellájából
A vád tanúja (1957), eredeti címe Witness for the Prosecution, Billy Wilder filmje, főszereplők Marlene Dietrich, Charles Laughton 
A vád tanúja (1982), eredeti címe Witness for the Prosecution, Alan Gibson filmje, főszereplők Deborah Kerr, Ralph Richardson